Ljudmyla Kičenok e Makoto Ninomiya erano le detentrici del torneo, ma Kičenok ha deciso di non partecipare in questa edizione, mentre Ninomya ha scelto di giocare al concomitante torneo di 's-Hertogenbosch.

In finale Beatriz Haddad Maia e Zhang Shuai hanno sconfitto in finale Caroline Dolehide e Monica Niculescu con il punteggio di 7-6(2), 6-3.

Teste di serie 

  Beatriz Haddad Maia /  Zhang Shuai (Campionessa)
  Asia Muhammad /  Ena Shibahara (quarti di finale)

  Shūko Aoyama /  Chan Hao-ching (semifinale) 
  Caroline Dolehide /  Monica Niculescu (finale)

Alternate 
 
  Cristina Bucșa /  Maddison Inglis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Rothesay Open 2022